Chambarak kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Getik, vattendrag, 
 Chambarak (ort i Armenien), Gegharkunik,

Iran 

 Chambarak (ort i Iran), Qazvin, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar